E22 steht für:
 BMW E 22, ein PKW-Modell
 BBÖ 1570, Bezeichnung der deutschen Reichsbahn für diese österreichische Lokomotive
 Europastraße 22, eine Fernstraße von Holyhead in Wales nach Ischim in Russland
 HMS E22, ein britisches U-Boot

E22